Louis Ferrand (1905-1992), artiste peintre, graphiste et illustrateur français ;
 Louis Ferrand (1906-2003), prélat français, archevêque de Tours de 1956 à 1980.